Jukaduma steht für:
 den Bezirk Molundu in der deutschen Kolonie Kamerun nach der Umbenennung ab dem 3. Januar 1911
 die koloniale Bezeichnung der heutigen Stadt Yokadouma in Kamerun